Mae Chan (în ) este un district (Amphoe) din provincia Chiang Rai, Thailanda, cu o populație de 102.586 de locuitori și o suprafață de 791,0 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 11 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 138 de sate (muban).

Numerele lipsă sunt subdistricte (tambon) care acum formează Doi Luang district.

Amphoe în provincia Chiang Rai